Die Football League Third Division 1975/76 war die 49. Saison der Football League Third Division als dritthöchste englische Fußballliga. Drittligameister wurde Hereford United und daneben stiegen auch die dahinter rangierenden Cardiff City und FC Millwall in die Football League Second Division auf. Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1976/77 die in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Oxford United, York City und FC Portsmouth die Plätze ein. Aus der Third Division in die Football League Fourth Division absteigen mussten der FC Aldershot, Colchester United, Southend United und Halifax Town. Anstelle dieser Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1976/77 der Fourth-Division-Meister Lincoln City und die dahinter platzierten Northampton Town, FC Reading sowie Tranmere Rovers die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1975-76 (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

1975/76
Fußballsaison 1975/76